Of Mice & Men () — американская рок-группа из города Коста-Меса, Калифорния. Основана вокалистом Остином Карлайлом и басистом Джаксином Холлом в 2009 году. Названа по одноимённой повести. В настоящее время состоит из вокалиста и басиста , ударника Валентино Артеги и гитаристов Фила Манансалы и Алана Эшби.

История
Остин Карлайл являлся участником Attack Attack! с самого основания в 2005 году. После записи дебютного альбома Someday Came Suddenly и нескольких небольших туров в конце 2008 года его выгнали из группы. Решив начать что-то новое, он попросил одного из своих лучших друзей Джаксина Холла стать его соучастником в любых начинаниях. С помощью старых знакомых из Though She Wrote и Miss May I они записывают трек «Seven Thousand Miles for What?» и выкладывают его на только что созданную страницу на MySpace. Упрочнив состав ударником Валентином Артеагой из Lower Definition, Шейли Бурже из Covette и Chapters! на вокале и гитаре, а также гитаристом Филом Маннсалой из A Static Lullaby, они выпускают одноименный альбом, который выходит в свет в феврале 2010 года. Вскоре Остин покидает группу в связи с необходимой операцией на сердце, в то же время у него возникает конфликт с остальными участниками группы. 23 августа 2010 также объявляет о своём уходе по личным причинам Джаксин Холл. Однако в начале января Остин вновь возвращается в группу, несмотря на свои изначальные планы создать новый проект. 

7 января 2011 Of Mice & Men вернулись в студию, чтобы записать свой второй альбом, который вышел 14 июня 2011 года под названием The Flood. 

9 февраля 2012 года Шейли Бурже объявил о своём уходе из группы. В YouTube-видео он объяснил это личными проблемами, в том числе депрессией и алкоголизмом и тем, что не хочет быть обузой для группы. Выходит переиздание "The Flood" с четырьмя новыми песнями с вокалом одного Остина. Через несколько месяцев группа находит замену Бурже в лице Аарона Полли.

В 2014 году, 28 января был выпущен новый альбом под названием Restoring Force. Музыка группы стала более мрачной и с большим влиянием ню-метала и альтернативного метала. Также это первый альбом, где Остин полноценно стал петь чистым вокалом. В конце 2014 было объявлено, что группа выпустит делюкс-издание альбома под названием «Restoring Force: Full Circle», в которое входили 3 новые композиции и акустическая версия «Feels Like Forever». 

В июне 2016 группа заявила о предзаказе нового альбома и выпустила сингл "Pain", а позже и видеоклип. 9 сентября 2016 года состоялся релиз альбома под названием  Cold World. Альбом получился по стилю более лёгким, чем предыдущее творчество группы.

30 декабря 2016 года Остин Карлайл в своем Instagram-профиле заявил об уходе из группы в связи с его болезнью.

Первое выступление группы без Остина состоялось 21 апреля 2017 на Las Rageous Festival в Лас-Вегасе. Все вокальные обязанности возложил на себя басист Аарон Полли. Два дня спустя вышел новый сингл с видеоклипом "Unbreakable", а через месяц, 22 мая - второй сингл/клип "Back to Me". 10 ноября вышел сингл/клип "Warzone" и открылся предзаказ на новый альбом под названием Defy, который вышел 19 января 2018 года.

27 сентября 2019 года состоялся релиз шестого студийного альбома Earthandsky.

Состав 

Текущие участники
 Валентино Артеага — ударные (с 2009)
 Фил Манансала — соло-гитара (с 2009)
 Алан Эшби — ритм-гитара (с 2011), бэк-вокал (с 2016); бас-гитара (2011—2012)
 Аарон Поли — бас-гитара, чистый вокал (с 2012), экстрим-вокал (с 2017)</small>

Бывшие участники
 Джон Кинц — ритм-гитара, чистый вокал (2009)
 Джаксин Холл — бас-гитара, бэк-вокал (2009—2010), бас-гитара, чистый вокал (2009)
 Джерри Роуш — экстрим-вокал (2010—2011)
 Шейли Бурже — чистый вокал, ритм-гитара (2009—2012); бас-гитара (2011—2012)
 Остин Карлайл — экстрим-вокал (2009—2010, 2011—2016), чистый вокал (2011—2016)

Временная шкала

Дискография 
Студийные альбомы

Видеография 
 «Second & Sebring» (2010)
 «Those in Glass Houses» (2010)
 «The Depths» (2012)
 «You're not Alone» (2013)
 «Bones Exposed» (2014)
 «Would You Still Be There» (2014)
 «Feels Like Forever» (2014)
 «Identity Disorder» (2014)
 «Broken Generation» (2015)
 «Another You» (2015)
 «Never Giving Up» (2015)
 «Live at Brixton» (2016)
 «Pain» (2016)
 «Real» (2016)
 «Unbreakable»(2017)
 «Back to Me» (2017)
 «Warzone» (2017)
 «Instincts» (2018)
 «How to Survive» (2019)
 «Mushroom Cloud» (2019)
 «Earth & Sky» (2019)
 «Taste of Regret» (2019)
«Obsolete» (2021)
«Timeless» (2021)
«Anchor» (2021)

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Металкор-группы США
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Квинтеты
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Пост-хардкор-группы
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Ню-метал-группы США